Die Football League Second Division 1997/98 war die sechste Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 71. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde der FC Watford und daneben stiegen das zweitplatzierte Bristol City sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den FC Fulham und Northampton Town das drittplatzierte Grimsby Town in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1998/99 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Manchester City, Stoke City und FC Reading die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Brentford, Plymouth Argyle, Carlisle United und Southend United. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1998/99 der Viertligameister Notts County, die dahinter rangierenden Macclesfield Town und Lincoln City sowie der Play-off-Sieger Colchester United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1997-98 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1997/98
Fußballsaison 1997/98